Mermoz est un nom de famille qui peut être d'origine arpitane. Dans sa version arpitane, le z final ne sert qu'à marquer le paroxytonisme et ne devrait pas être prononcé ; dans sa langue d'origine, il s'écrit Mèrmo. Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Mermoz (1901-1936), pilote d'avion français.
 Maxime Mermoz (1986-), joueur de rugby à XV français.

Titres 

 Mermoz, film français réalisé par Louis Cuny en 1943 ;
 Mermoz, bande dessinée biographique consacrée à l'aviateur.

Stations de métro 
 Mermoz, station de la ligne A du métro de Toulouse ;
 Mermoz – Pinel, station de la ligne D du métro de Lyon ;

Géographie 

 Mermoz-Sacré-Cœur, l'une des dix-neuf communes d'arrondissement de Dakar (Sénégal) ;
 Mermoz, quartier de la ville de Lyon ;
 Mont Mermoz et le glacier Mermoz (désormais disparu) dans les îles Kerguelen des Terres australes et antarctiques françaises.

Paquebot 
 Paquebot, navire de luxe français de la compagnie Paquet, ex-Jean Mermoz (1958-1969), devenu Mermoz en 1970, après refonte totale pour la croisière « à thème » (théâtre, musique, danse, gastronomie etc.). Désarmé en 1998, il est renommé Serenade et définitivement retiré du service en 2008 avant démolition.

Autre 
 Institut aéronautique Jean-Mermoz, établissement privé de formation aux métiers de l'aéronautique ;
 Hôpital privé Jean Mermoz, hôpital situé dans le  de Lyon.
 MERMOZ, est un projet d'astrobiologie conçu pour détecter à distance les biosignatures de la vie

Patronyme francoprovençal